Alraune (1918), een Hongaarse film uit 1918 van Michael Curtiz en Edmund Fritz
 Alraune (1928), een Duitse film uit 1928 van Henrik Galeen
 Alraune (1930), een Duitse film uit 1930 van Richard Oswald
 Alraune (1952), een Duitse film uit 1952 van Arthur Maria Rabenalt